algo relativo à Reforma Protestante
 alguém em regime de aposentadoria.
edifício que sofreu obras de conservação e restauro